Paraguarí (departement), een departement van Paraguay
 Paraguarí (stad), de hoofdstad van dit departement